Дмитро́ Раство́рцев — український шрифтовий дизайнер, лауреат міжнародного конкурсу кириличних шрифтів «ТайпАрт'05» (Москва, 2005) та міжнародного конкурсу шрифтів «Современная кириллица» (Москва, 2009).

Основні шрифти: DR Agu, DR Galushki, DR Ukrainka, DR Lineart, DR UkrGotika Sans, DR UkrGotika Serif,  DR Vixi.
Разом з Геннадієм Заречнюком та Лукяном Турецьким на основі рукописів Тараса Шевченка зробили шрифт Kobzar KS.

Посилання 
 www.rastvor.com.ua 
 Ентузіаст-самоучка зі шрифтовою стратегією «не святі горшки ліплять»
 Результати міжнародного конкурсу шрифтів «Современная кириллица» (рос.) 

Персоналії за алфавітом
Шрифтові дизайнери
Українські дизайнери